El término Pacini en Wikipedia hace referencia a:

Pietro Pacini, editor italiano del siglo XVI;
Salvatore Pacini, obispo italiano (1506-?);
Giovanni Pacini, arquitecto italiano, (1778–1838); 
Giovanni Pacini, compositor italiano (1796-1867);
Filippo Pacini, fisiólogo y médico italiano (1812-1883);
Corpúsculos de Pacini, receptores de presión descubiertos por Filippo Pacini;
Giuseppe Pacini, barítono italiano (1862-1910)
Domenico Pacini, físico y meteorólogo italiano (1878-1934);
Alfredo Pacini, cardenal italiano (1888-1967);
Franco Pacini, astrofísico italiano (1939);
Fernando Pacini, locutor argentino (1974);
Jardín Pacini, uno de los jardines más grandes de la ciudad siciliana de Catania;